Mayer Mihály (1933–2000) kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó
 Mayer Mihály (1941) a Pécsi egyházmegye volt püspöke